Kubutambahan ist ein Distrikt (Kecamatan) im Westen des Regierungsbezirks (Kabupaten) Buleleng der indonesischen Provinz Bali. Er grenzt im Westen an den Kecamatan Sawan, im Osten an Tejakula und im Süden an den Kecamatan Petang (im Kab. Badung). Im Norden bildet die Balisee mit ihrer etwa zehn Kilometer langen Küstenlinie eine natürliche Grenze. Kubutambahan hat die zweitniedrigste Bevölkerungszahl im Bezirk und wird in 13 Dörfer (Desa) gegliedert. Diese bestehen aus 52 Dusun und 22 Desa Adat.

Verwaltungsgliederung 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe8"
! Kode PUM|| Dorf || Fläche(km²)|| Einwohner || Dichte(Einw. pro km²)
|-
| 51.08.08.2001 || style="text-align:left" | Tambakan || 20,56 || 3.554 || 172,9
|-
| 51.08.08.2002 || style="text-align:left" | Pakisan || 16,83 || 5.705 || 339,0
|-
| 51.08.08.2003 || style="text-align:left" | Bontihing || 5,62 || 5.868 || 1.044,1
|-
| 51.08.08.2004 || style="text-align:left" | Tajun || 10,13 || 6.960 || 687,1
|-
| 51.08.08.2005 || style="text-align:left" | Tunjung || 7,02 || 4.588 || 653,6
|-
| 51.08.08.2006 || style="text-align:left" | Depeha || 7,84 || 6.344 || 809,2
|-
| 51.08.08.2007 || style="text-align:left" | Tamblang || 10,13 || 4.768 || 470,7
|-
| 51.08.08.2008 || style="text-align:left" | Bulian || 5,74 || 7.836 || 1.365,2
|-
| 51.08.08.2009 || style="text-align:left" | Bila || 5,29 || 2.874 || 543,3
|-
| 51.08.08.2010 || style="text-align:left" | Bengkala || 4,63 || 2.953 || 637,8
|-
| 51.08.08.2011 || style="text-align:left" | Kubutambahan || 13,66 || 15542 || 1.137,8
|-
| 51.08.08.2012 || style="text-align:left" | Bukti || 8,20 || 4.868 || 593,7
|-
| 51.08.08.2013 || style="text-align:left" | Mengening || 6,08 || 2.091 || 343,9
|-
! 51.08.08 || Kec. Kubutambahan || style="text-align:right" | 121,73 || style="text-align:right" | 73.951 || style="text-align:right" | 607,5
|}

Ergebnisse aus Fortschreibung (Datenstand: Ende 2021)

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre 
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe9
! Datum !! Fläche(km²) !! Einwohner !! männlich !! weiblich !! Dichte(Einw./km²) !! Sex Ratio(m*100/w)
|-
| 31.12.2020 || 121,72 || 72.885 || 36.886 || 35.999 || 598,8 || 102,5
|-
| 30.06.2021 || 121,72 || 71.952 || 36.371 || 35.581 || 591,1 || 102,2
|-
| 31.12.2021 || 122 || 73.951 || 37.494 || 36.457 || 606,2 || 102,8
|}
Fortschreibungsergebnisse

Einzelnachweise 

Geographie (Bali)
Kecamatan in der Provinz Bali
Buleleng